Николай Телегин:
 Телегин, Николай Иванович (1902—1974) — советский военачальник, генерал-лейтенант артиллерии.
 Телегин, Николай Николаевич (род. 1977) — борец. Обладатель Кубка мира.
 Телегин, Николай Николаевич (учёный) (1946—2012) — генеральный конструктор НИМИ, лауреат Государственной премии СССР.